Miejscowości w USA:
 West Concord – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 West Concord – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge